Nozomi steht für:

 Nozomi (Name), überwiegend weiblicher japanischer Name
 Nozomi (Raumsonde), japanische Raumsonde zur Erforschung des Mars
 Nozomi (Zug), japanischer Hochgeschwindigkeitszug, siehe Shinkansen #Zugbezeichnungen und Fahrzeuge
 Nozomi Networks, globaler Hersteller von IoT- und OT-Security-Komponenten